La línea 45 de d·bus conecta las estaciones de tren y autobús de la ciudad con el centro, El Antiguo y Aiete. Se puso en servicio a la par que la nueva estación de autobuses, aunque solo hasta la plaza América. Fue en verano de 2016 cuando se amplió hasta Etxadi.

Esta línea es, junto con la línea 16, una de las que circulan autobuses con datáfonos para pagar el viaje con tarjeta de crédito. Se trata de una prueba piloto que según qué resultados dé, podría implantarse en el resto de líneas hacia 2018.

Paradas

Hacia Etxadi
Estaciones Renfe-Bus 17 24 37 27   
Libertad 18 33 40 08 09 13 14 29 31 36 37 42
Londres 05 25 33 40 <span style="color:white; background:#8DD7F7; font-size:95%; padding:2px">16 18 23 32 36 37
La Perla 05 <span style="color:white; background:#8DD7F7; font-size:95%; padding:2px">16 18 25 33 40
Zumalakarregi 10 05 25 33 35 40 43 <span style="color:white; background:#8DD7F7; font-size:95%; padding:2px">16 24 27
Antiguoko Anbulatorioa 05 25 27 33 35 40 43 24
Magisterio Tolosa 14 05 25 27 33 35 40 43 24
Unibertsitatea Tolosa 70 I 05 25 24 27 33 35 40 43
Tolosa 112 05 25 27 40 43 24
Tolosa 138 05 25 27 43 24
Lugaritz Euskotren 27 24  
Lugaritz Geriátrico 27 43 24
Bera Bera 57 19
Bera Bera 47 19
Bera Bera 31 19
Bera Bera 2 19
Etxadi 19 23 31 32 35

Hacia Estaciones
Etxadi 19 23 31 32 35
Bera Bera 133 19
Bera Bera 89 19
Bera Bera 85 19
Lugaritz 27 24 27 43
Lugaritz Euskotren II 24 27  
Amerika Plaza 05 24 25 27 43
Tolosa 111 05 24 25 27 40 43
Unibertsitatea Tolosa 77 05 25 24 27 33 35 40 43
Majisteritza 05 24 25 33 35 40 27 43
Zumalakarregi 21 05 24 25 33 35 40 27 43
Esklabak 05 25 35 24 27 33 40 43
Ondarreta 05 25
San Martín 57 05 <span style="color:white; background:#8DD7F7; font-size:95%; padding:2px">16 18 25 33 40
Buen Pastor 05 <span style="color:white; background:#8DD7F7; font-size:95%; padding:2px">16 18 19 25 31 33 40 21 26 28
Estaciones Renfe-Bus 17 24 37 27

Referencias 

Autobuses urbanos de San Sebastián